L'édition 1995 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie World Series. Albert Costa remporte l'épreuve en simple, Francisco Montana et Greg Van Emburgh celle en double.

Faits marquants 
 Lors de la finale, Thomas Muster s'incline contre Albert Costa. C'est sa première défaite sur terre battue en 1995, après 40 victoires consécutives dont le titre à Roland-Garros.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 1995 de l'ATP
 Tournois ATP World Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1995
Sport en Autriche en 1995
Tennis masculin en 1995
Tennis en juillet 1995
Tennis en août 1995